

Geografia

Italia 
 Piedimonte Etneo – comune in provincia di Catania
 Piedimonte Matese – comune in provincia di Caserta
 Piedimonte San Germano – comune in provincia di Frosinone
 Piedimonte – frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta
 Piedimonte, frazione di Caserta erroneamente indicata come Piedimonte di Casolla
 Piedimonte – frazione di Sant'Angelo Romano nella Città metropolitana di Roma Capitale
 Piedimonte – borgata di Nocera Inferiore in provincia di Salerno
 Piedimonte del Calvario – quartiere di Gorizia

Persone 
 Andrea Piedimonte – attore e produttore cinematografico italiano
 Gloria Piedimonte – attrice e cantante italiana
 Stefano Piedimonte – giornalista e scrittore italiano